Андрегота Галіндес (бл. 900—972) — графиня Арагону в 922—943 роках.
 Аснар I Галіндес (? — 839) — 2-й граф Хаки (Арагону) і Конфлану в 809—820, граф Серданьї і Урхелю в 820—839 роках.
 Аснар II Галіндес (? — 893) — 6-й граф Арагону в 867—893 роках.
 Віктор Галіндес (1948—198) — аргентинський боксер.
 Гарсія I Галіндес (? — 844) — 3-й граф Арагону в 820—833 роках. Здобув незалежність для свого графства.
 Гунтісло Галіндес (? — бл. 933) — граф Арагону в 922—923 роках.
 Ернан Галіндес (* 1987) — аргентинський і еквадорський футболіст, воротар клубу «Аукас» та національної збірної Еквадору.
 Оскар Галіндес (* 1971) — аргентинський дуатлоніст й тріатлоніст.
 Хесус Галіндес (1915—1963) — баскський письменник, учасник громадянської війни в Іспанії на боці республіканців, представник Баскського уряду у вигнанні.

 Галіндез — острів, входить в групу Аргентинських островів Архіпелагу Вільгельма.